

Geografia 
 Mat – municipalità dell'Albania
 Distretto di Mat – distretto dell'Albania
 Mat – fiume dell'Albania
 Mat – fiume della Virginia, che forma il Mattaponi River (Stati Uniti)

Sigle 
 Makedonski Avio Transport – MAT Macedonian Airlines, compagnia aerea della Repubblica di Macedonia
 Metionin-adenosin-transferasi
 Moghreb Athletic Tétouan – società calcistica marocchina
 motore asincrono trifase
 Museo dell'Alto Tavoliere – museo civico della città di San Severo
 MAT – azienda italiana

Cinema 
 La madre (Mat) – film diretto da Vsevolod Pudovkin del 1926
 La madre (Mat) – film diretto da Gleb Panfilov del 1989

Codici 
 MAT – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Tshimpi di Matadi (Repubblica Democratica del Congo)
 mat – codice ISO 639-3 della lingua matlatzinca

Letteratura
 Mat – nome di un personaggio del ciclo fantasy La Ruota del Tempo

Tecnologie 
 Mat – tecnologia di trasmissione dell'alimentazione elettrica senza fili

Altro 
 In cosmetica, la sigla mat (abbreviazione della parola francese matifiant), ha il significato di fondotinta opacizzante.

Altri progetti

Pagine correlate 
 Matt

el:Ματ (αποσαφήνιση)
fr:Mat
nl:Mat